Бюнник () — община в Нидерландах, в провинции Утрехт.

История 
Нынешняя община Бюнник существует с 1964 года.

В августе 1974 года совет общины решил установить общинный флаг. Три волнистые полосы зеленого, белого и зеленого цветов представляют Кромме-Рейн (Кривой Рейн), протекающий через зеленые поля.

География 
Территория общины занимает 37,57 км², из которых 36,97 км² — суша и 0,6 км² — водная поверхность.

Население

Примечания